Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Aaron Krickstein che ha battuto in finale José Luis Clerc 7-6, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Jimmy Arias (quarti di finale)
 José Luis Clerc (quarti di finale)
 José Luis Clerc (finale)
 Juan Aguilera (secondo turno)
 Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Aaron Krickstein (Campione)
 Diego Pérez (secondo turno)
 Mel Purcell (terzo turno)

 Libor Pimek (terzo turno)
 Mark Dickson (terzo turno)
 Pablo Arraya (terzo turno)
 Fernando Luna (terzo turno)
 Jimmy Brown (secondo turno)
 Brad Drewett (secondo turno)
 Cássio Motta (secondo turno)
 Roberto Argüello (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1984